Mike Lundin (né le  à Burnsville, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu des rangs universitaires américain, il se présenta au camp d'entrainement du Lightning de Tampa Bay à l'été 2007. Il impressionna la direction de l'équipe et se vit offrir un poste régulier avec l'équipe. En cours de saison, il participa au Match des étoiles de la relève.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||Apple Valley ||HS ||27 ||8 ||20 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||44 ||3 ||16 ||19 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||40 ||1 ||13 ||14 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||35 ||2 ||13 ||15 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||40 ||6 ||14 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||81 ||0 ||6 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||25 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||51 ||4 ||25 ||29 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||27 ||2 ||14 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||49 || 3 || 10 || 13 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||69 || 1|| 11|| 12|| 12|| 18|| 0||2 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota ||LNH ||17 || 0|| 2|| 2|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Almtuna IS || Allsvenskan || 7 || 0 || 4 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa ||LNH  || 11||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 53|| 5|| 19|| 24|| 6|| 10|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 60|| 6|| 33|| 39|| 6|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL || 60|| 11|| 22|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HC Bienne || LNA || 45 || 2 || 13 || 15 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018|| Jokerit || KHL || 23|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

|252 || 4 || 32 || 36 || 54 ||18 ||0 ||2 ||2 ||2

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|

Trophées et honneurs personnels
2007 : nommé dans la  d'étoiles de Hockey East.

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Burnsville (Minnesota)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Barys Astana
Joueur du Almtuna IS
Joueur du HC Bienne
Joueur du Jokerit Helsinki